Курский полк:
 Курский мушкетерский полк
 Курский пехотный полк
 Курский 125-й пехотный полк
 Курский ландмилицейский полк
 Украинского корпуса Курский полк